Saint-Louis de Kent är en ort i Kanada.   Den ligger i provinsen New Brunswick, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. Saint-Louis de Kent ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Saint-Louis de Kent är platt, och sluttar österut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Saint-Louis de Kent. Runt Saint-Louis de Kent är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Richibucto,  km sydost om Saint-Louis de Kent. 

I omgivningarna runt Saint-Louis de Kent växer i huvudsak blandskog.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är maj, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i New Brunswick
Kent County, New Brunswick